Натуральне число 1619
 1619 рік до нашої ери
 1619 рік нашої ери